Мунозеро:

 Мунозеро — деревня в Кондопожском районе Карелии.
 Мунозеро — озеро в Кондопожском районе Карелии.
 Мунозеро — озеро в Мурманской области на юго-западе Кольского полуострова на территории Терского района.
 Мунозеро — озеро в Лодейнопольском районе Ленинградской области.